Појам Русудан може да се односи на:

 Русудан од Јерменије
 Русудан (грузијска краљица), краљица Грузије од 1223. до 1245. године
 Русудан (кћерка Гиоргија III)